Snäcka eller snäckan kan avse:

 Snäckor – en klass i djurstammen blötdjur 
 Snäckskal – efter vissa klasser av blötdjur, se skal (blötdjur)
 Kanelsnäcka – ett bakverk, se kanelbulle
 Stridssnäcka – ett stridsskepp, se ledung
 Snäcka – en spetsgattad mindre båt, se snipa
 Snäckan (hus) – ett bostadshus i Esbo i Finland
 Hörselsnäckan – en del av innerörat